Ариан Андриссен известный под псевдонимом Лесли Кул (; 15 ноября 1925, Харлем — 23 августа 1996, Гаага) — нидерландский .

Биография 
Родился в музыкальной семье, сын Хендрика Андриссена (1892—1981) — композитора, органиста и педагога, приверженца творчества Стравинского. Композиторами стали также его брат Луи и сестра. Племянник музыканта и композитора Виллема Андриссена.

Изучал теорию музыки под руководством своего отца, фортепиано — у Г. Хенневельда и А. Юрреса, дирижирование и инструментовку — у В. ван Оттерло в Утрехтской консерватории, затем переехал и совершенствовался в композиции в Париже, у Оливье Мессиана, в Милане (1948) и по стипендии Фонда Рокфеллера в 1949—1951 годах в Танглвуде (США).

Творчество 
Писал, преимущественно, музыку для театра, кино и радио (главным образом для театральной труппы «») к пьесам «Тартюф» Мольера, «Гамлет» У. Шекспира, «Траур к лицу Электре» Ю. О’Нила и др. Его музыка была использована Дж. Баланчиным при создании балета «Jones Beach». Он сочинил 8 симфоний, две оперы («Kalchas» (1959) и «Het zwarte blondje»)1964)).
Наиболее значительные произведения — «Большая месса во славу господа» (1949) и месса для контральто, тенора, хора и оркестра.

Андриссен также был плодовитым композитором камерных и вокальных произведений, многие из которых предназначались для исполнения любителями; он также работал на руководящих должностях на телевидении. Руководил собственным джаз-бэндом, с которым выступал под сценическим псевдонимом Лесли Кул.

Избранные музыкальные сочинения 
 Het wonderlijke uur, (1948)
 Berkshire Symphonies, оркестровая музыка (1949)
 Rouw past Elektra (1954)
 Концертино , для фагота и духового квинтета (1962)
 Entrata Festiva, оркестровая музыка, написанная ко дню свадьбы принцессы Беатрикс (1966)
 Rosencrantz and Guildenstern are Dead, партитура (1968)
 Een Prince van Orangien, оркестровая музыка, написанная к юбилею королевы Юлианы (1973)
 Entrata della regina, оркестровая музыка, по случаю коронации принцессы Беатрикс (1980)
 Sciarada Spagnuola, Divertimento voor Blaaskwintet (1963)
 Les Cloches des Clochards'', сюита для карильона (1976)

Награды 
 Орден Белого слона
 Орден Оранских-Нассау

Примечания

Ссылки 
 Jurriaan Andriessen
 

Оперные композиторы Нидерландов
Балетные композиторы
Кинокомпозиторы Нидерландов
Кинокомпозиторы XX века
Театральные композиторы
Стипендиаты Рокфеллера